Вальенилья () — испанская фамилия. Известные носители:

 Вальенилья, Луис (род. 1974) — венесуэльский футболист.
 Вальенилья Ланс, Лауреано (1874—1936) — венесуэльский историк, государственный деятель.